Dromore Castle ist der Name dreier Gebäude in Irland:
 Dromore Castle (County Clare), eine Burgruine bei Ruan
 Dromore Castle (County Kerry), ein Herrenhaus bei Templenoe
 Dromore Castle (County Limerick), eine Burgruine bei Pallaskenry